Eredivisie (mannenhandbal) 2018/19
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2018/19